Трансильванское плато (Подишул Трансилванией; , ) — крупное межгорное плато на территории республики Румыния, имеющее своеобразное геологическое строение и географические характеристики, нашедшие отражение в истории, культуре и природе историко-культурной области Трансильвания, ядром которой плато и является. Основные крупные города современного плато — Клуж-Напока, Брашов, Сибиу, Тыргу-Муреш. Умеренно континентальный климат. Лето жаркое, сухое. Зима довольно холодная, морозная (эффект котловины). Количество осадков варьирует в зависимости от положения склона по отношению к господствующим ветрам. Ландшафт — леса и степи, сельхозугодья. Плато населяют в основном румыны, венгры, также цыгане. В прошлом значительным было присутствие славян, оставивших некоторую топонимику (румынское название плато Подишул восходит к слав. предлогу «под», букв. «под горами»), и немцев (трансильванские саксы).

География 
Трансильванское плато представляет собой своеобразную межгорную впадину-котлован со средними высотами в центральной части между 300—600 м над уровнем моря, по юго-восточным окраинам 700—900 м. С востока над плато возвышаются Восточные Карпаты, с юга — Южные Карпаты, с запада Западно-Румынские горы. На северо-западе плато открывается к Среднедунайской равнине, со стороны которой сюда мигрировали славяне, венгры и немцы. Имеется несколько перевалов. Рельеф плато можно охарактеризовать как сочетание холмов с плоскими вершинам, возвышенностей, небольших гор, куэстовых гряд. Плато сложено преимущественно песчаниками и глинами неогена, местами имеются выходы лёссами. Из-за довольно густой речной сети, стекающей с Карпатских склонов, плато подвержено водной и ветровой эрозии, за тысячелетия его сильно расчленили овраги и долинами рек Сомеш, Муреш, Олт и их многочисленных и довольно полноводных притоков. Плато имеет сложную геологию, богато полезными ископаемыми, что и привлекло сюда римские войска императора Траяна. До прихода римлян плато населяли древние даки (индоевропейские племена иллирийского происхождения). Именно римские поселенцы бывшей Римской Дакии начали организованную добычу ценных металлов (золото, серебро).

Хозяйственная деятельность 
В новое время разработаны месторождения поваренной соли (Деж и др.), горючих газов (Медиаш, Сэрмаш, Лудуш, Базна, Надеш, Ноул-Сэсеск, Копша-Микэ и многие другие др.). Значительны посевные площади отведённые под выращивание пшеницы, табака, сахарной свёклы. Многие степные участки земли издавна были отведены под овцеводство и выпас крупного рогатого скота, хотя на сильно расчленённых, труднодоступнух склонах сохраняются местами девственные степи и лесостепи, по долинам рек леса. В крупных городах во времена позднего Средневековья и особенно во времена советской Румынии получила развитие текстильная, стекольная, кожевенно-обувная, пищевая, мебельная промышленность, а также машиностроение. сельзох. угодья. В некоторых регионах плато (так наз. Сибиуский край) часть румынского населения (моканы) сохраняет традиционный полукочевой уклад жизни.

История 
Во времена античности плато было колыбелью культуры даков, золотые и серебряные рудники которых привлекли лобанских римлян. В II—III веках, после римского завоевания, защищённое горными хребтами плато стало местом интенсивной античной романизации. После ухода римской администрации романоязычное население (до 1 млн чел), по-видимому сохранилось, несмотря на интенсивные миграции готов, аваров и гепидов вдоль и вокруг Карпатских гор. В VI—X веках внутрь плато проникли мигрирующие на Балканы славяне, смешавшиеся с валахами, но оставившие значительные следы в их быте, языке и культуре. В Х-XIX веках на плато проникают также полукочевые венгерские племена (венгры, секлеры-секеи, чангоши), компактно заселившие ряд территорий плато, образовав многочисленные и довольно обширные анклавы внутри валашского ареала. В Средние века на плато возникло Трансильванское княжество.

Ссылки 
 

Плато Румынии
Плато